Agave ou Agavé peut faire référence à :

Dans la mythologie grecque 
 Agavé, mère de Penthée et tante de Dyonisos ;
 Agavé une des Néréides ;

En botanique 
 Agave, un genre de plantes de la famille des Asparagaceae.